Finaliste est un nom commun qui peut désigner :

 Finaliste, adepte de la philosophie du finalisme
 Finaliste, nom donné aux concurrents qualifiés ou équipes qualifiées pour disputer une finale. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, un finaliste n'est pas le perdant d'une finale sportive. Une finale comprend au minimum deux finalistes.  Finaliste n'est pas synonyme de second, deuxième, vice-champion. On peut parler du vainqueur et de l'autre finaliste. Cette confusion est due au fait que les commentateurs sportifs désignent en général le plus haut niveau atteint d'une compétition pour un concurrent ou une équipe. Ainsi, pour la Coupe du monde de football 2022, on dira que la France a été finaliste et que la Croatie et le Maroc ont été demi-finalistes, bien que l'Argentine, pays vainqueur, ait elle aussi été demi-finaliste puis finaliste.

Références